Chahed ist der Familienname folgender Personen:

 Nadia Chahed (* 1988), deutsch-tunesische Schwimmerin
 Sarah Chahed (* 1988), deutsch-tunesische Schwimmerin
 Sofian Chahed (* 1983), deutsch-tunesischer Fußballspieler
 Sofien Chahed (* 1989), deutscher Fußballspieler
 Tarek Chahed (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Youssef Chahed (* 1975), tunesischer Politiker